Гомона́й — українське прізвище. Відомі носії:

 Гомонай Василь Іванович — доктор хімічних наук, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, заслужений професор Ужгородського національного університету.
 Гомонай Ганна Миколаївна — український фізик, докторка фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, директорка Інституту електронної фізики НАН України.
 Гомонай Ганна Станіславівна — українська телеведуча.
 Гомонай Олена Василівна — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ НТУУ «КПІ».

Українські прізвища